Маньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Маньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Маньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Маньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Маньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен